Hrvatska:
 Pinezići (Krk), gradsko naselje Krka
 Pinezići (Marčana), naselje u općini Marčana